Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Suzhou 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Timea Bacsinszky e Caroline Garcia che hanno battuto in finale Yang Zhaoxuan e Zhao Yijing 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Han Xinyun /  Liu Wanting (primo turno)
 Tetjana Lužans'ka /  Zheng Saisai (semifinali)

 Liang Chen /  Sun Shengnan (quarti di finale) 
 Duan Yingying /  Zhang Shuai (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

ITF Women's Circuit Suzhou 2012